Drysdale puede referirse a:

 Dougal Drysdale, investigador escocés, experto en el área de seguridad contra incendios;
 Cliff Drysdale (1941-), jugador de tenis de sudafricano nacionalizado estadounidense;
 Joseph Drysdale (1833-1922), escocés nacionalizado argentino, inversor para el desarrollo de inmigrantes en Argentina;
 Adelina Drysdale Munro (1896-1942), hija de Thomas James Drysdale y de Elisabeth Mary Munro;
 Drysdale, localidad de la Argentina;
 Drysdale, localidad de Estados Unidos;
 Estación Drysdale, estación de ferrocarril en Drysdale, Argentina.